Il caso Collini – romanzo di Ferdinand von Schirach del 2011
Il caso Collini – film di Marco Kreuzpaintner del 2019